Fool steht für:
 Fool (Süßspeise)
 April Fool, ein Segelboot
 The Fool, eine Designergruppe
 Fool (Roman), Roman von Christopher Moore
 Fool (Band), dänisches Popduo

FOOL steht für:
 Flughafen Libreville Leon M'ba in Gabun (ICAO-Code)

Siehe auch:
 Fol
 Ful
 Fuhl
 This Fool

Abkürzung